Marlo steht für:
 Marlo (Victoria), Ort in Australien
 Marlo (Rapper, 1990) (Rudolph Johnson, 1990–2020), US-amerikanischer Rapper
 Marlo (Trance-DJ) (* 1993), australischer Trance-DJ
 Marlo (Rapper, 2004) (* 2004), deutscher Rapper

Marlo ist der Familienname folgender Personen:
 Ed Marlo (1913–1991), US-amerikanischer Kartenmagier
 Oliver Marlo (* 1956), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Marleau
 Marloh